Александр Александрович Шепетковский (, Санкт-Петербург — 30 января 1917, Петроград) — российский военный, генерал-лейтенант. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Гвардеец Измайловского полка.

Биография 
Родился  года. Из дворян Санкт-Петербургской губернии, православный. Окончил курс наук в 1-й Санкт-Петербургской военной гимназии (1866)и 1-м военном Павловском училище по 1-му разряду.  года определён подпоручиком в 9-й пехотный Староингерманландский полк.  — делопроизводитель полкового суда.  года назначен исполняющим должность адъютанта 2 батальона.

 года прикомандирован к лейб-гвардейскому Измайловскому полку, а  переведён в него.  года назначен командиром 5-й роты полка. С  года полковой квартирмейстер, а  года назначен исполняющим должность заведующего в полку хозяйством.

Принимал участие в русско-турецкой войне. За бой под Правцем награждён орденом св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (), за переход через Балканы — орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом ().

 года назначен членом комиссии по упрощению в мирное время отчётности полкового, ротного, эскадронного и батарейного хозяйства. С  — заведующий в полку хозяйством.

 года — командир 14-й роты.  — член полкового суда, а  — исполняющий должность штаб-офицера.  произведён в полковники.  года стал председателем полкового суда, а  года назначен командующим 1-го батальона лейб-гвардии Измайловского полка.  года — командир батальона.

 года — чиновник особых поручений сверх штата при военном министре с зачислением по гвардейской пехоте.  года переименован в штаб-офицеры для особых поручений, сверх штата, при военном министре.  года произведён в генерал-майоры.  года произведён в генерал-лейтенанты, с увольнением со службы с мундиром и пенсией.

Скончался в Петрограде, похоронен 3 февраля 1917 года на кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (за дело под Правцем, )
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (за переход через Балканы, )
Орден Святого Станислава 2-й ст. ()
 Орден Святой Анны 2-й ст. ()
 Орден Святого Владимира 4-й ст. ()
 Орден Святого Владимира 3-й ст. ()
 Орден Святого Станислава 1-й ст. ()
 Светло-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»
 Медаль «В память царствования императора Александра III» ()
 Монаршье благоволение ()

Иностранные:
 Командорский крест греческого ордена Спасителя ()
 Орден Благородной Бухары (Золотая Звезда) 2-й ст. ()
 Румынский крест «За переход через Дунай»

Семья 
Сын полковника А. К. Шепетковского, отставного архангельского полицмейстера и красноярского золотопромышленника. Брат Н. А. Шепетковского (городского головы Красноярска в 1898—1905 гг.), Н. А. Кубе (1851 — после 1908), А. А. Шнейдер (1854—1901), М. А. Бутиной (1855—1933), Е. А. Рачковской (1857—1900).

Жена — Екатерина Ивановна, дочь Зинаида Александровна (в замужестве — Кутепова, ок. 1883 — до апреля 1955); сын — Шепетковский Иван Александрович (ок. 1888—1964, полковник лейб-гвардии Казачьего полка, белоэмигрант).

Племянник — Е. Р. Шнейдер, первый исследователь удэгейского языка.

Источники 
 Затворницкий Н. М. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии Военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно . (Столетие военного министерства 1802—1902. Т.03. Отд.5.) — 1909. — Кн. 2. — С. 700 .

Ссылки 
 Биография на сайте «Русская Императорская армия»

Примечания 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Похороненные в Александро-Невской лавре